Лез-Есса́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний схід від Нанта, 19 км на північний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Лез-Ессар, Булонь, Л'Уа i Сент-Флоранс було об'єднано в новий муніципалітет Ессар-ан-Бокаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1984 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5058,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лез-Ессар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея